Espanha
Sella — município da Comunidade Valenciana
Rio Sela — rio das Astúrias chamado rio Sella em espanhol

Desambiguações de topônimos